Indywidualne Mistrzostwa Polski na Żużlu 1996 – zawody żużlowe, mające na celu wyłonienie medalistów indywidualnych mistrzostw Polski w sezonie 1996. Rozegrano cztery turnieje ćwierćfinałowe, dwa półfinały oraz finał, w którym zwyciężył Sławomir Drabik.

Finał 
 Warszawa, 15 sierpnia 1996
 Sędzia: Roman Cheładze

Bibliografia 
 
 Z kartek kalendarza: Wyniki finału IMP 1996

1996
1996 w sporcie żużlowym
1996 w polskim sporcie